Der Dreisprung der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1997 wurde am 2. und 4. August 1997 im Olympiastadion der griechischen Hauptstadt Athen ausgetragen.

Weltmeisterin wurde die tschechische Olympiadritte von 1996 Šárka Kašpárková. Den zweiten Rang belegte die Rumänin Rodica Mateescu. Bronze ging an Olena Howorowa aus der Ukraine.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Im Finale am 4. August wurden zwei Landesrekorde aufgestellt.
 15,16 m – Rodica Mateescu (Rumänien)
 14,62 m – Olga Vasdeki (Griechenland)

Doping 
In diesem Wettbewerb gab es einen Dopingfall:
Die in der Qualifikation ausgeschiedene Kasachin Oksana Zelinskaya wurde im Anschluss an ihren Wettkampf überführt, mit Ephedrin gedopt zu haben, und wurde disqualifiziert.

Da sie das Finale nicht erreichte, gab es in diesem Fall keine besondere Benachteiligungen für ihre Konkurrentinnen.

Windbedingungen 
In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den jeweiligen Sprüngen benannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
2. August 1997, 8:20 Uhr

Vierzig Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug betrug 14,25 m. Zehn Athletinnen übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt). Das Finalfeld wurde mit den zwei nächstplatzierten Sportlerinnen auf zwölf Springerinnen aufgefüllt (hellgrün unterlegt). So mussten schließlich 14,17 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

4. August 1997, 19:30 Uhr

Video 
 Šárka Kašpárková - WCH 1997 Athens auf youtube.com, abgerufen am 6. Juli 2020

Weblinks 
 6th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 9. Juni 2020
 Women Triple Jump Athletics VI World Championship 1997 Athens (GRE) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 6. Juli 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Triple Jump, Athens 1997, S. 327 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 6. Juli 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Dreisprung der Frauen
Leichtathletikwettbewerb in Marousi